Aglaia Pezzato – nuotatrice italiana
 Franco Pezzato –  allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Gianmaria Pezzato – regista italiano